Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 12. února 2022. Stejně jako na ZOH 2018 se jelo pouze jednokolově.

Závod vyhrál v olympijském rekordu a rekordu dráhy Číňan Kao Tching-jü, druhý skončil Jihokorejec Čcha Min-kju a třetí Japonec Wataru Morišige. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 500 m mužů , olympics.com
  Oficiální výsledky závodu na 500 m mužů, isuresults.eu

Muži 00500